Тендык — название населенных пунктов в Казахстане:
 Тендык — станция в подчинении горадминистрации Атырау Атырауской области, упразднена в 2019 г.
 Тендык (быв. Рыбинка) — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2008 г.